U 47 bezeichnet:
 SM U 47, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 S.M. U 47, ein U-Boot der österreich-ungarischen Marine, siehe S.M. Unterseeboote #S.M. U 27, U 28, U 29, U 30, U 31, U 32, U 40, U 41, U 43, U 47
 U 47 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 den deutschen Kriegsfilm U 47 – Kapitänleutnant Prien von 1958
 eine U-Bahn-Linie in Dortmund; siehe Stadtbahn Dortmund
 ein Studiomikrofon der Firma Georg Neumann GmbH, siehe Neumann U47

U47